Jméno Oldřichovice může označovat:

Sídlo v Česku
 Oldřichovice (okres Zlín) – obec v okrese Zlín
 Oldřichovice (Dešenice) – část obce Dešenice v okrese Klatovy
 Oldřichovice (Třinec) – část města Třinec v okrese Frýdek-Místek
 Oldřichovice (Ústí nad Orlicí) – část města Ústí nad Orlicí v okrese Ústí nad Orlicí

Český název sídla v Polsku
 Oldřichovice (polsky Ołdrzychowice Kłodzkie) – obec v okrese Kladsko v Dolnoslezském vojvodství

Související názvy 
 Oldřichov
 Oldřiš

Externí odkazy